Siebengebirge bezeichnet:

 Siebengebirge, rechtsrheinisches Mittelgebirge in Nordrhein-Westfalen
 einen 1909/1910 durch Hans Verbeek als Speicher („Danziger Lagerhaus“) errichteten Gebäudekomplex im Kölner Rheinauhafen
Schiffe
 Siebengebirge, Stadt Würzburg (Schiff, 1929)
 Siebengebirge (Schiff, 1969), Autofähre auf dem Rhein
 Siebengebirge (Schiff, 2015), Autofähre auf dem Rhein

Siehe auch:

 Naturpark Siebengebirge
 Sieben Berge
 Siebenbürgen